Weiße Hexe ist der Name von

 Thysania agrippina, einem Schmetterling
 einer Hexe aus Narnia